Ämtsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ämtsjön (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (10,9 ha)
Ämtsjön (Visnums socken, Värmland), sjö i Kristinehamns kommun,  (13,1 ha)

Se även
Ämtasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn